Pandemia COVID-19 w Paragwaju – epidemiczne zachorowania na terenie Paragwaju na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek zakażenia tym koronawirusem stwierdzono 7 marca 2020, kiedy zdiagnozowano zachorowanie 32‑letniego mężczyzny, który przyjechał z Guayaquil w Ekwadorze i przebywał w San Lorenzo.

Statystyki

Liczba nowych przypadków zakażeń, wyleczonych i zgonów

Liczba nowych przypadków zakażeń

Łączna liczba zgonów

Liczba hospitalizacji

Przypisy 

Pandemia COVID-19 według państw
2020 w Ameryce Południowej
2021 w Ameryce Południowej